Gomes é um apelido de família da onomástica da língua portuguesa. Tem origem patronímica no prenome medieval Gome ou Gomo. Provavelmente, provém do visigótico Guma ("homem"), ou seja abreviatura de" Com(o)arius" (“homem da guerra”).

Gomes tem variantes ortográficas: Gomesh, Gomez e Gómez, esta última grafia utilizada nos países hispanófonos.

Na Wikipédia pode referir-se a:

Personalidades 
 Carlos Gomes (1836-1896) — compositor de ópera brasileiro;
 Francisco da Costa Gomes (1914-2001) — décimo-quinto Presidente da República Portuguesa;
 Dias Gomes (1922-1999) — dramaturgo e autor de telenovelas brasileiro.
 Diogo Gomes — (século XV) explorador português
 Eustáquio Gomes (n. 1952) — escritor e jornalista brasileiro;
 Fernão Gomes — (século XV) explorador português
 Heurelho da Silva Gomes (n. 1982) — guarda-redes brasileiro;
 Manuel Teixeira Gomes (1860-1941) — escritor e sétimo presidente da Primeira República Portuguesa;
 Miguel Andrade Gomes (n. 1972) — campeão mundial de esgrima artística;
 Nuno Gomes — ponta-de-lança do futebol português.
 Rony Gomes — skatista brasileiro.
 Yan Gomes - jogador de baseball brasileiro-americano
 Gil Gomes, cronista brasileiro.
 Ciro Gomes, político brasileiro.
 Cid Gomes, político brasileiro.
 Selena Gomez, atriz e cantora estadunidense.

Localidades 
 Pedro Gomes - Município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul;
 Gómez, cidade da Venezuela.
 Gómez Plata, município colombiano de Antioquía

Sobrenomes da língua portuguesa
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos